Ewing steht für:
 Ewing (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ewing (Rennwagen)
 Ewing-Familie, fiktive Familie, stand im Mittelpunkt der US-amerikanischen Fernsehserie Dallas
 Maurice Ewing Medal (AGU), seit 1976 jährlich vergebener Preis in Ozeanographie der American Geophysical Union
 Maurice Ewing Medal (SEG), Auszeichnung der Society of Exploration Geophysicists (SEG)
 Ewing-Sarkom, Art von Knochenkrebs
 Ewing Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Ewing ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ewing (Alabama)
 Ewing (Illinois)
 Ewing (Indiana)
 Ewing (Kalifornien)
 Ewing (Kentucky)
 Ewing (Louisiana)
 Ewing (Missouri)
 Ewing (Nebraska)
 Ewing (New Jersey)
 Ewing (Ohio)
 Ewing (Virginia)
 Ewing Farms (Alabama)

geografischer Objekte:
 Ewingsee bei Saalfeld in Ostpreußen, siehe Zalewo

Siehe auch:
 Eving